Szerényi János (1815–1869) szlovén származású római katolikus pap
 Szerényi János (1938) atléta, hosszútávfutó, edző